Galilea steht für:

 Galiläa, Gebiet im Norden Israels
 Galilea (Beni), Ortschaft im Departamento Beni, Bolivien
 Galilea (La Rioja), Gemeinde in La Rioja, Spanien
 Galilea, Ortschaft in der Gemeinde Puigpunyent auf Mallorca
 (697) Galilea, Asteroid des Hauptgürtels
 Zisterzienserinnenkloster Galilea, Kloster in Friesland

Galilea ist der Familienname folgender Personen:
 Félix Galilea († 2010), spanischer Diplomat
 Leoncio Fernández Galilea (1892–1957), spanischer Bischof
 Stefan Pfeifer-Galilea (* 1961), deutscher Jazzmusiker